Abderrahmane Chibane (1918-2011), est un théologien algérien.
 Ahmed Chibane (1917-?), est un coureur cycliste algérien.
 Amine Chibane, plus connu sous le nom de scène de Chibane (1984-), est un auteur-compositeur et interprète algérien.
 Malik Chibane (1964-), est un réalisateur, scénariste et producteur de cinéma français.
 Youcef Chibane (1988-), est un footballeur algérien.

Fiction
Adel Chibane
Patronyme algérien